

Persone 
 André Lassalle – calciatore francese
 Bruno Lassalle – conduttore televisivo, attore, scrittore e regista francese
 Ferdinand Lassalle – scrittore, politico e agitatore tedesco
 Gilbert Duclos-Lassalle – ex ciclista su strada e pistard francese
 Hervé Duclos-Lassalle – ciclista su strada francese
 Hugo Makibi Enomiya-Lassalle – gesuita e missionario tedesco
 Jacques Lassalle – regista teatrale francese
 Robert Lassalle – politico francese

Cavalli 
 Lassalle – cavallo da corsa francese